Капитолина и Еротии́да Каппадокийские (? — 304 год) — раннехристианские святые и мученики, пострадавшие в на­ча­ле IV сто­ле­тия во время гонения на христиан римского императора Диоклетиана (284—305).

Святая Ка­пи­то­ли­на родилась в бо­га­то­й и знат­но­й семье, жившей в Кесарии Каппадокийской, что и святой Фирмилиан. Глубоко веруя в Христа, все своё иму­ще­ство раз­да­ла ни­щим, а ра­бов от­пу­сти­ла на сво­бо­ду. Узнав, что она хри­сти­ан­ка, язычники её схва­тили и за­клю­чили в тем­ни­цу. Бесстрашно предстала она перед наместником Зиликинфом, который по приказу императора Диоклетиана преследовал христиан. Чтобы избежать публичных пыток столь знатной женщины, как Капитолина, наместник предложил ей отречься от веры в Христа, но она сказала, что для её семьи нет большей чести, чем воспитывать мучеников, проповедников веры и наставников в божественной премудрости, таких как Фирмилиан. Тогда святую Капитолину заключили в темницу, а на следующий день за отказ принести жертву идолам она была усечена мечом.

Её служанка Еротиида за то, что заступаясь за госпожу, бросила в правителя камнем и ударила его по лицу, была немедленно схвачена и подвергнута бичеванию, но по милости Божией осталась невредима. Затем была обезглавлена мечом.

Память — 9 ноября (27 октября (старый стиль).

Примечания

Ссылки 
 Мученицы Капитолина и Еротиида Каппадокийские (304 г.)
 Поученіе. Святая мученица Капитолина

Православные святые
Православные мученики
Христианские святые
Христианские святые IV века
Христианские мученики
Обезглавленные святые